Földrajzi nevek
Mahé: a Seychelle-szigetek legnagyobb szigete
Mahé: egykori francia külbirtok India délnyugati partvidékén (1721–1954), ma Mahe néven indiai város

Személynevek
André Mahé (1919) francia kerékpárversenyző
Bertrand-François Mahé (1699–1753) francia tengerésztiszt
François Mahé (1930) francia kerékpárversenyző
Louis-Charles Mahé (1795–1840) francia sakkozó